Großsteingrab Dargelin steht für:

 Großsteingräber bei Dargelin, zwei erhaltene Großsteingräber bei Dargelin im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingrab Darge (auch Großsteingrab Dargelin), abgegangenes Großsteingrab bei Darge (auch Dargelin), einem abgegangenen Ort bei Sassnitz im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern